«Надежда» — женский футбольный клуб из города Ногинск, Россия.
 «Надежда» — женский футбольный клуб из города Могилёв, Белоруссия. (1988—2009)
 «Надежда» — женский футбольный клуб из города Химки, Россия. (1998—2003)